Sälzer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sälzer (1940–1993), deutscher Politiker (CDU), MdL, MdEP
 Bruno Sälzer (* 1957), deutscher Manager
 Johannes Christian Sälzer (1792–1850), deutscher Gastwirt, Bürgermeister und Politiker

Siehe auch:
 Sältzer
 Selzer
 Salzer